Rollgasse steht für
 Rollgasse (Flugplatz), Flugplatzinfrastruktur
 Rollgasse (Weimar), Straße